Соревнования по прыжкам на батуте среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 4 августа. В соревнованиях принимали участие 16 спортсменок из 14 стран.

Призёры

Соревнование

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте МОК

Гимнастика на летних Олимпийских играх 2012